OPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balimo (Papua Nuova Guinea)